Franco Mostert – rugbista a 15 sudafricano
 Raheem Mostert – giocatore di football americano statunitense
 Sibyl Amarilli Mostert, nota come Sibyl – cantante italiana